Godziszów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Godziszów, une gmina du powiat de Janów Lubelski  
 Godziszów, un village du powiat de Janów Lubelski , chef-lieu de la gmina de même nom
dans la voïvodie de Silésie
 Godziszów, un village du powiat de Cieszyn